The Bill Cosby Show ist 

 der Originaltitel der Fernsehserie von 1969 bis 1971. Siehe Bill Cosby (Fernsehserie).
 die englische Übersetzung des deutschen Titels der Sitcom mit Originaltitel The Cosby Show von 1984 bis 1992. Siehe Die Bill Cosby Show.